

Geografia

Austria 
 Eichfeld – ex comune ora frazione di Mureck, città nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)

Germania 
 Eichfeld – frazione di Rudolstadt, città nel circondario di Saalfeld-Rudolstadt (Turingia)
 Eichfeld – ex comune ora frazione di Volkach, città nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)

Pagine correlate 
Eichsfeld – regione geografica e storica situata in Germania